Laurie (Cantal), een gemeente in Cantal, Frankrijk
Laurie (Missouri), een plaats in Missouri, Verenigde Staten
Eleanor Laurie, een biologe
James Hugh Calum Laurie, een Engels acteur